Bionda fragola (The Strawberry Blonde) – film del 1941 diretto da Raoul Walsh
Bionda fragola – film del 1980 diretto da Mino Bellei